Para kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pará, delstat,

Surinam 

 Para (distrikt), distrikt, 

Robotskapade Brasilienförgreningar